Квітмен (округ, Джорджія)
 Квітмен (округ, Міссісіпі)